La colomba è un brano musicale scritto da Rafael Alberti, Carlos Guastavino e Sergio Endrigo, che lo aveva pubblicato nel singolo La colomba/Anch'io mi ricorderò e, lo stesso anno, inserito come brano d'apertura dell'LP Endrigo. Nel 1970 il brano fu ripubblicato nell'LP L'arca di Noè.

Il testo del brano è la traduzione della lirica Se equivocò la paloma di Rafael Alberti scritta nei primi anni '40 dall'esilio e musicata nel 1941 dal compositore argentino Carlos Guastavino.

Storia, ispirazione e contenuto 
Se equivocò la paloma (in spagnolo:Si sbagliò la colomba) è una poesia di Rafael Alberti che aveva scritto, durante il suo lungo esilio dalla Spagna del dittatore Francisco Franco, e fa parte della raccolta «Tra il garofano e la spada». Il testo fu messo in musica nel 1941 dal compositore argentino Carlos Guastavino.

Il 45 giri 

Il brano fu pubblicato per la prima volta nel 1968 nel 45 giri come lato A del brano Anch'io mi ricorderò scritto dal cantautore. Nel retro della copertina è riportato il testo in spagnolo della poesia Se equivocò la paloma di Rafael Alberti.

Note

Bibliografia 
 Rafael Alberti e Ignazio Delogu  Poesie. Tra il garofano e la spada, Newton Compton Editori, Roma, 1977